Tåsen (Oslo), een buurt in Oslo
Tåsen (metrostation), een station van de metro van Oslo